An vorderster Front steht für:

 An vorderster Front (1956) (A Hill in Korea), britischer Film von Julian Amyes
 An vorderster Front (1999) (Fronto linija), litauischer Dokumentarfilm von Audrius Juzenas 
 An vorderster Front, Buch von Floyd McClung (1988)